Swanland oder Swan Land bezeichnet:.

 Swanland, Civil parish in der East Riding of Yorkshire, England
 Swan Land District, District in Western Australia
 Swanland (Schiff), 2011 in der Irischen See gesunkener Schüttgutfrachter
 Raymond Swanland, US-amerikanischer Illustrator und Grafiker